Pałac Tyszkiewiczów w Krakowie
 Pałac Tyszkiewiczów w Warszawie
 Pałac Tyszkiewiczów w Birżach
 Pałac Tyszkiewiczów w Połądze, obecnie Muzeum Bursztynu
 Pałac Tyszkiewiczów w Kretyndze
 Pałac Tyszkiewiczów w Landwarowie